Шевлягино — топоним в России:
 
 Шевлягино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Шевлягино — посёлок сельского типа в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Шевлягино — железнодорожная платформа Казанского направления МЖД.
 Шевлягино — деревня в Раменском районе Московской области.

См. также 
 Шевлягин
 Шевлягинский